Diversi centri abitati italiani prendono il nome di Figline.

Per tutti essi l'etimologia del nome discende dalla presenza in epoca romana o altomedioevale di figlinae, attività di produzione di "figuline", cioè di terrecotte, ceramiche, laterizi.
Alla stessa etimologia sono da riferirsi altri toponimi (Ficulle, Fighine, Feghine).

Figline – antico nome della città di Forlì, ancora in uso nei secoli XI e XII.
Figline Valdarno – comune italiano nella città metropolitana di Firenze.
Figline Vegliaturo – comune italiano in provincia di Cosenza
Figline di Prato – frazione del comune di Prato, in provincia di Prato.